Несколько кораблей ВМС США назывались Duncan:
 USS Duncan (DD-46) — эскадренный миноносец типа Cassin. Спущен на воду в 1913 году.
 USS Duncan (DD-485) — эскадренный миноносец типа «Гливс». Спущен на воду в феврале 1942. Потоплен бою у мыса Эсперанс в октябре 1942.
 USS Duncan (DD-874) — эскадренный миноносец типа «Гиринг». Спущен на воду в 1944.
 USS Duncan (FFG-10) — фрегат типа «Оливер Хазард Перри». На службе с 1980 по 1994 год.

См. также 
 HMS Duncan